Ettedgui ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Ettedgui (1917–2012), venezolanischer Athlet und Sportjournalist
 Joseph Ettedgui (1936–2010), britischer Modedesigner und Einzelhändler